

Patronyme 

 Émile Badiane (1915-1972), homme politique sénégalais ;
 Pape Badiane (1980-2016), joueur français de basket-ball ;
 Moussa Badiane (1981-), joueur français de basket-ball, frère du précédent ;
 Jean-Michel Badiane (1983-), footballeur français ;
 Malick Badiane (1984-), joueur de basket-ball sénégalais ;
 Marième Badiane (1994-), joueuse française de basket-ball ;
 Lhadji Badiane (1987-), footballeur français.

Autres 
 Badiane chinoise, fruit du badianier de Chine ;
 Badiane japonaise, fruit toxique du faux badianier.